Премијер лига је уведена сезоне 1992/93, као лига од 22 клуба која је представљала замену за стару Прву дивизију Фудбалске лиге. Нову лигу је подржао петогодишњи уговор вредан 305 милиона фунти са -{BSkyB}- који би приказивао утакмице Премијер лиге. Концептуално, Премијер лига је била идентична старој Првој дивизији Фудбалске лиге, која је сада смањена на три дивизије. Победник је био Манчестер јунајтед.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премјиер лиге за сезону 1992/1993

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Најбољи стрелци 

Премијер лига
Сезона 1992/93. у енглеском фудбалу